Тегеранский базар ( — бāзāр-е техрāн), Гранд базар, Большой Базар ( — бāзāр-е бозорг) — главный городской базар Тегерана, крупнейший в мире крытый рынок. Тегеранский базар расположен на территории одноименного района в 12-м городском округе. Базар занимает площадь около 3 км², а совокупная длина его коридоров превышает 10 км.

По сути, базар — это непосредственный исторический центр столицы Ирана, так как в 6 тысячелетии до н. э. деревня Тегеран возникла именно на месте современного базара. Несмотря на появление в Тегеране новых магазинов и торговых центров, базар продолжает пользоваться популярностью среди жителей города и туристов.

Галерея

См. также 
 Базар
 Экономика Ирана

Ссылки 

Здания и сооружения Тегерана
Районы Тегерана
Экономика Тегерана
Базары Ирана